Буч може да се односи на: 

 Буч Вели, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Буч Мали, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.